Вячесла́в Алекса́ндрович Сердю́к (; 28 января 1985, Шостка, Сумская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ г. Шостка и РУФК Киев (тренер Дериберин А. П.). В Высшей лиге Украины дебютировал 12 марта 2006 года в матче «Днепр» — «Говерла» (4:0). Зимой 2014 года проходил просмотр в ужгородской «Говерле». 1 марта 2014 года подписал годичный контракт с белорусским клубом «Гомель». В 2015 году — игрок жодинского «Торпедо».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»